Tjäder ist der Familienname folgender Personen:
 Jan-Olof Tjäder (1921–1998), schwedischer Klassischer Philologe
 Jesper Tjäder (* 1994), schwedischer Freestyle-Skisportler